Wassylkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Wassilkow) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Wassylkiw, Stadt in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw
 Wassylkiw (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Wassylkiw (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola